The Wild Man of Borneo – cortometraggio del 1902 prodotto dalla William Haggar and Sons
The Wild Man of Borneo – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Charles Urban Trading Company
The Wild Man of Borneo – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Wild Man of Borneo – film del 1941 diretto da Robert B. Sinclair